Dansk Melodi Grand Prix — датский музыкальный конкурс. Проводится ежегодно. Cлужит в качестве национального отборочного тура к международному конкурсу песни «Евровидение». Организуется датской общественной телерадиовещательной корпорацией Датское радио (DR).

Первый конкурс прошёл в 1957 году.

Победители

См. также 
 Дания на конкурсе песни Евровидение

Примечания

Ссылки 
 Dansk Melodi Grand Prix на сайте DR

Телевизионные музыкальные конкурсы
Фестивали, появившиеся в 1957 году
Дания на «Евровидении»
Музыка Дании
События в Дании
Телевидение в Дании
Телепередачи